Paille ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Paille (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Stéphane Paille (1965–2017), französischer Fußballspieler und -trainer

Paille (frz. für ‚Stroh‘) oder paillefarben ist eine alte Bezeichnung für einen blassgelben Farbton.

Siehe auch:
 Paillé, französische Gemeinde